Mariano Melgar puede referirse a:

Mariano Melgar (1790-1815), poeta peruano, héroe de la Independencia.
Distrito de Mariano Melgar, distrito de la provincia de Arequipa, en el Perú.
I.E. Mariano Melgar, colegio emblemático ubicado en el distrito de Breña, en Lima, Perú.